De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2008 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 8 juni 2008 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP
Jorge Lorenzo nam niet deel aan de race vanwege verwondingen die hij opliep tijdens de vrije trainingen. Toni Elías werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde, die aan hem was gegeven na het maken van een valse start.

250 cc

125 cc
Esteve Rabat nam niet deel aan de race vanwege verwondingen die hij opliep tijdens de vrije trainingen.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Catalonië